Bo Ericson, švedski hokejist, * 23. januar 1958, Švedska.

Ericson je v švedski ligi igral za kluba AIK IF in Södertälje SK. V sezonah 1981/81 in 1983/84, s klubom AIK IF, ter 1984/85, s klubom Södertälje SK, je osvojil naslov švedskega državnega prvaka. Leta 1978 je bil kot 174. izbran na NHL naboru s strani kluba Colorado Rockies, kljub temu pa ni nikoli zaigral v ligi NHL.

Za švedsko reprezentanco je nastopil na enih olimpijskih igrah, kjer je osvojil bronasto medaljo, in dveh Svetovnih prvenstvih.

Pregled kariere

|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 74/75
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 75/76
|
| 31
| 1
| 2
| 3
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 76
|
| 5
| 3
| 1
| 4
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 76/77
|
| 35
| 3
| 9
| 12
|
| 23
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 77
|
| 7
| 0
| 1
| 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 77/78
|
| 23
| 4
| 4
| 8
|
| 34
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 78
|
| 7
| 0
| 3
| 3
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 78/79
|
| 35
| 5
| 3
| 8
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 79/80
|
| 33
| 1
| 2
| 3
|
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 80/81
|
| 36
| 10
| 4
| 14
|
| 46
|
| 6
| 0
| 1
| 1
|
| 10
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 81/82
|
| 33
| 4
| 2
| 6
|
| 52
|
| 7
| 0
| 1
| 1
|
| 6
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 82/83
|
| 31
| 1
| 8
| 9
|
| 35
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 4
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 83
|
| 8
| 2
| 2
| 4
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 83/84
|
| 28
| 3
| 3
| 6
|
| 28
|
| 5
| 0
| 1
| 1
|
| 6
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 84
|
| 6
| 1
| 1
| 2
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Kanadski pokal
| 84
|
| 8
| 1
| 2
| 3
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 84/85
|
| 32
| 2
| 6
| 8
|
| 34
|
| 8
| 1
| 2
| 3
|
| 8
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 85
|
| 10
| 1
| 1
| 2
|
| '''10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 85/86
|
| 22
| 2
| 4
| 6
|
| 4
|
| 7
| 0
| 1
| 1
|
| 6
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 86/87
|
| 35
| 5
| 6
| 11
|
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 87/88
|
| 36
| 4
| 6
| 10
|
| 30
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 88/89
|
| 29
| 4
| 0
| 4
|
| 16
|
| 5
| 0
| 3
| 3
|
| 2
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 494
| bgcolor="#7FFF00" | 57
| bgcolor="#7FFF00" | 70
| bgcolor="#7FFF00" | 127
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 446
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 43
| bgcolor="#7FFF00" | 1
| bgcolor="#7FFF00" | 9
| bgcolor="#7FFF00" | 10
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 42
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski branilci
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1984
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Švedsko
Švedski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Colorado Rockies)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1978
Hokejisti AIK
Hokejisti Södertälje SK